Хризантемите (Chrysanthemum) са род от около 30 вида многогодишни растения от семейство сложноцветни (Asteraceae). Произхождат от Азия и североизточна Европа.

Видове 
Според световната онлайн база данни за растения, публикувана от Кралските ботанически градини, са приети следните видове хризантеми:

Източници